

Seznam psalmov in njihovih uglasbitev

Viri uglasbenih psalmov 
 [1] TROŠT, Jože. 2004. Spevi med berili. Ljubljana : samozaložba. 
 [2] CERKVENE ljudske pesmi : priročnik za organiste k pesmarici Hvalimo Gospoda. 1978. Ljubljana : Nadškofijski ordinariat. 
 [3] MAŠNI spevi in odpevi. 1981. Ljubljana : Družina, Cerkveni glasbenik. 
 [4] SLAVIMO Gospoda : bogoslužna pesmarica za organiste. 1988. Celje : Mohorjeva družba. 
 [5] ZAFOŠNIK, Gregor. 1992. Cerkvene pesmi in spevi. Maribor : Škofijski ordinariat
 [6] dr.p. ŠPENDOV Vendelin. 1979. Spevi med berili in aleluje z vrstico za mešani zbor in orgle. Ljubljana: ˝Naše Tromostovje˝. 
 [7] dr.p. ŠPENDOV Vendelin. 1985. Spevi med berili. Ljubljana:samozaložba

Slovenska glasba
Psalmi